Rzemień – odpowiednio wyprawiona i wysuszona skóra zwierzęca cięta w postaci pasów lub pasków o różnej szerokości.

Rzemienie wykazują znaczną wytrzymałość mechaniczną i dawniej były szeroko stosowane w wielu sprzętach i urządzeniach domowego użytku (sandały, przegub cepa, uprząż końska, element łączeniowy pasa w przekładni pasowej, itp.). Bardzo często rzemieni używano też do wiązania różnych rzeczy (także w roli troków).

Surowce zwierzęce